

Belgique 
 Église Saint-Éloi, à Bullange (Province de Liège)
 Église Saint-Éloi à Ruddervoorde (Province de Flandre-Occidentale)
 Église  Saint-Éloi, à Froyennes (Province de Hainaut)

France 
 Église Saint-Éloi, à Aunay-sous-Auneau (Eure-et-Loir) ;
 Église Saint-Éloi, à Barzy-sur-Marne (Aisne) ;
 Église Saint-Éloi, à Bordeaux (Gironde) ;
 Église Saint-Éloi, à Dunkerque (Nord) ;
 Église Saint-Éloi, à Émerainville ;
 Église Saint-Éloi, à Fresnoy-le-Grand (Aisne) ;
 Église Saint-Éloi, à Hazebrouck (Nord) ;
 Église Saint-Éloi, à Liergues (Rhône) ;
 Église Saint-Éloi, à Lieusaint (Manche)
Église Saint-Éloi (située à Paris, dans l'île de la Cité - détruite)
 Église Saint-Éloi, à Paris () ;
 Église Saint-Éloi, à Passy-sur-Marne (Aisne) ;
 Église Saint-Éloi, à Pœuilly (Somme) ;
 Église Saint-Éloi, à Rainneville (Somme) ;
 Église Saint-Éloi, à Roissy-en-France (Val-d'Oise) ;
 Église Saint-Éloi, devenue temple Saint-Éloi, à Rouen (Seine-Maritime) :
 Église Saint-Éloi, à Saint-Quentin (Aisne) ;
 Église Saint-Éloi, au Val-Saint-Éloi (Haute-Saône) ;
 Église Saint-Éloi, à Vauvillers (Somme) ;
 Église Saint-Éloi, aux Ventes (Eure) :
 Église Saint-Éloi, à Vitray (Allier) ;
 Église Saint-Éloi-des-fonderies à Vivier-au-Court (Ardennes).

Voir aussi